Мезонсель () — франкоязычное имя собственное, распространённое в виде топонимов: 
 Мезонсель-ла-Журдан — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. 
 Мезонсель-Пельве — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. 
 Мезонсель-сюр-Ажон — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. 
 Мезонсель-э-Виллер — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань—Арденны. 
 Сен-Дени-Мезонсель — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.